Las lenguas chimúes (o yungas) forman una pequeña familia de lenguas actualmente extintas, habladas anteriormente en el norte de Perú y en Ecuador.

Clasificación interna 
Las lenguas chimúes se clasifican en tres grupos:
 A. Grupo septentrional (cañar-puruhá)
 1. Cañari (también llamado: cañar, kanyari)
 2. Puruhá (también llamado: puruwá, puruguay)
 B. Grupo central (tallán-sechura)
 3. Lengua de Colán
 4. Lengua de Catacaos
 5. Sechura o sec
 6. Lengua de Olmos
 C. Grupo meridional o yunga
 7. Mochica (también llamado: yunga, chimú)
 8. Quingnam (también llamado: chimú) (?)
Todas estas lenguas están actualmente extintas. Se especula que el quingnam también podría haber estado relacionado con las lenguas chimúes. Adelaar & Muysken (2004) consideran, sin embargo, que el mochica es una lengua aislada y la evidencia de su agrupación en el cañari-puruhá, propuesta por Jijón y Caamaño, es discutible.

Documentación 
El mochica fue una de las principales lenguas de la costa del Pacífico de la Sudamérica precolombina. Fue documentado por Fernando de la Carrera en el siglo XVII y más tarde por Middendorff en el XIX. Aunque se extinguió como lengua hablada de una comunidad hacia 1920 fue documentada de nuevo hacia 1950, cuando todavía algunos ancianos recordaban algunas palabras.

El cañari y el puruhá están documentados solo por unas pocas palabras. Y aunque estas dos lenguas se comparan frecuentemente con el mochica, la cantidad de documentación disponible es tan pequeña que no permite confirmar esta asociación. Adelaar & Muysken (2004), afirman que la evidencia de Jijón y Caamaño para hipotetizar esta relación se reduce a una sola palabra: mochica nech 'río', cañari necha. Las lenguas de Colán y Catacaos y el sechura están documentadas por unas pocas decenas de voces en una lista multilingüe elaborada por el obispo Baltasar Martínez Compañón.

Véase también 
 Cultura chimú

Referencias

Bibliografía 
 Adelaar, Willem F. H.; & Muysken, Pieter C. (2004). The languages of the Andes. Cambridge language surveys. Cambridge University Press.
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-509427-5.
 Kaufman, Terrence. (1994). The native languages of South America. In C. Mosley & R. E. Asher (Eds.), Atlas of the world's languages (pp. 46-76). London: Routledge.
 Stark, Louisa R. (1972): "Maya-Yunga-Chipayan: A New Linguistic Alignment", International Journal of American Linguistics, Vol. 38, No. 2 (Apr., 1972), pp. 119-135.

Enlaces externos 
 PROEL: Familia Chimúan
 Lenguas Yungas

 
Chimú
Chimú
Chimú
Chimú